Cadaver peut désigner : 

Cadaver, un jeu vidéo sorti en 1990 développé par Bitmap Brothers.
 Cadaver, un super-héros créé par Marvel Comics.
 Cadaver, un groupe de Death metal Norvégien